El término Nicolás Romero, un nombre de persona, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Nicolás Romero Cáceres (1950–), un actor y guionista de cine español;
 a Nicolás Romero (1827–1865), un  coronel mexicano que participó en la llamada Guerra de Reforma;
 a Ciudad Nicolás Romero, un municipio y cabecera del estado de México, México.